NGC 6362 (другие обозначения — GCL 66, ESO 102-SC8) — шаровое скопление в созвездии Жертвенник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6362
Жертвенник (созвездие)
Шаровые скопления